Алексей Борисович Нейдгардт (Нейдгарт; , Москва — , Нижний Новгород) — российский политический и государственный деятель. Член Государственного совета. Причислен к лику святых Русской православной церковью в 2000 году.

Семья 
Выходец из известного российского дворянского рода.

 Отец — Борис Александрович Нейдгардт (1819—1900), действительный тайный советник, обер-гофмейстер Высочайшего Двора.
 Мать — Мария Александровна Талызина (1831—1904), правнучка А. В. Суворова.
 Брат — Дмитрий Борисович, (1861 или 1862—1942), сенатор, гофмейстер Высочайшего Двора, член Государственного совета.
 Сестра — Ольга Борисовна (1859—1944), супруга председателя Совета министров Петра Аркадьевича Столыпина.
 Сестра — Анна Борисовна (1868—1939), супруга министра иностранных дел Сергея Дмитриевича Сазонова.
 Супруга — Любовь Николаевна, урождённая княжна Трубецкая (1868—1928, в эмиграции).
 Дети: Елизавета, Мария (в браке — кн. Ухтомская), Наталия (в браке — Муррей), Борис (1898—1918). Сын и одна из дочерей были расстреляны в 1918 году в Нижнем Новгороде.

Биография 
Окончил Пажеский корпус по первому разряду. С августа 1883 года — прапорщик лейб-гвардии Преображенского полка, а с 1884 года — подпоручик. 14 марта 1887 года вышел в запас, в 1894 года уволен с воинской службы в чине гвардии поручика.

Жил в своём имении в Нижегородской губернии. С 1890 года — земский начальник. С 1897 года — Нижегородский губернский предводитель дворянства (до 1917 года), почётный мировой судья Княгининского уезда Нижегородской губернии.

С 1901 года являлся почетным опекуном Опекунского совета учреждений императрицы Марии Фёдоровны по Санкт-Петербургскому присутствию. Щедро жертвовал на нужды и постройку православных церквей Нижегородской губернии, за что неоднократно удостаивался благословения иерархов Православной церкви и Священного синода как «ревностный созидатель Божьих храмов». С 1906 года состоял ктитором Екатерининского храма при приюте для бедных дворян. На доброхотные пожертвования выстроил в Нижнем Новгороде Народный дом. Был попечителем целого ряда приютов и учебных заведений.

30 июля 1905 — 5 января 1906 — екатеринославский губернатор, действительный статский советник. Уволен в отставку по болезни с причислением к Министерству внутренних дел.

С 1906 года — член Постоянного совета дворянских съездов. Также с 1906 года— член Государственного совета от Нижегородского губернского земского собрания (до 1915 года). Первоначально входил в состав Группы центра, в 1911 году организовал и возглавил Группу правого центра, которая стала главной опорой правительства П. А. Столыпина в верхней палате (ранее она входила в состав Группы центра и также возглавлялась Нейдгардтом). Был докладчиком по реформе волостного суда. С 1915 года — член Государственного совета по назначению.

Нейдгардт вошел в Русское окраинное общество с его образования в 1908 году.

В 1909 году был одним из организаторов Всероссийского национального клуба, являлся членом его совета старшин.
     
За труды в Строительном комитете по сооружению в Санкт-Петербурге Феодоровского собора в память 300-летия царствования Дома Романовых получил Высочайшую благодарность от Императора Николая II и 4 марта 1914 года был назначен ктитором храма-памятника.

С 1914 года был председателем Комитета Великой княжны Татьяны Николаевны для оказания временной помощи пострадавшим от военных бедствий, входил в состав Верховного Совета по призрению семей лиц, призванных на войну, а также семей раненых и павших воинов. Придерживался последовательно монархических взглядов.

В мае 1917 года выведен за штат вместе с другими членами Государственного совета. Уехал в Нижегородскую губернию. В октябре 1917 года уволен от службы большевиками.

Арест и мученическая кончина 
7 июня 1918 года вместе с епископом Лаврентием (Князевым) и настоятелем Нижегородского кафедрального собора священником Алексеем Порфирьевым подписал воззвание к пастве от имени съезда духовенства, призывающее протестовать против закрытия православных храмов, монастырей и конфискации церковного имущества. Вскоре все подписавшие воззвание были арестованы и расстреляны без суда.

В 1991 году реабилитирован Российской прокуратурой.

В 2000 году прославлен в лике святых Архиерейским собором Русской православной церкви (вместе с епископом Лаврентием (Князевым) и отцом Алексеем Порфирьевым).

Награды 
 Орден Святой Анны 3-й степени;
 Орден Святого Станислава 1-й степени (1907);
 Орден Святой Анны 1-й степени (1912);
 Орден Святого Владимира 2-й степени (1914)

Иностранные:
 гесенский Орден Филиппа Великодушного кавалерский крест 2-й степени (1905);
 персидский Орден Льва и Солнца 1-й степени (1905)

Примечания

Ссылки 
  Деятели России : 1906 г. / Ред.-изд. А. М. Шампаньер. — СПб., 1906. — 340 с. разд. паг. : ил.; С. 25.
 Биография

Святые по алфавиту
Выпускники Пажеского корпуса
Русские православные святые
Политики Российской империи
Члены Государственного совета Российской империи
Канонизированные в XX веке
Православные мученики
Члены Русского окраинного общества
Екатеринославские губернаторы
Алексей Борисович
Почётные опекуны
Благотворители Российской империи
Казнённые в Гражданскую войну в России
Казнённые в 1918 году